Такмичење у трци на 10.000 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 13. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену на Европском првенству 2012. у Хелсинкију није одбранио Полат Кембоји Арикана.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 такмичара из 14 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских тркача на 10.000 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 10.000 метара са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Резултати

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 10.000 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном